Fiat 515 — легковой автомобиль, выпускавшийся компанией Fiat с 1931 по 1935 год.

515 модель имела двигатель 514 модели и кузов от 522.
Существовала и удлинённая версия автомобиля под названием 515 L. Машина была снабжена редкой для того времени гидравлической тормозной системой.

Всего произведено 3400 экземпляров.

Литература 
Fred Steiningen Fiat Personenwagen, 1994. ISBN 3-923448-37-6

515